100-тният източен меридиан или 100° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Азия, Индийския океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност с 80-и западен меридиан.

и100-тен източен меридиан